Le’an steht für:

 Le’an (乐安县), Kreis der bezirksfreien Stadt Fuzhou in der chinesischen Provinz Jiangxi

 Le’an (Anhua) (乐安镇), Großgemeinde des Kreises Anhua der bezirksfreien Stadt Yiyang in der chinesischen Provinz Hunan
 Le’an (Santai) (乐安镇), Großgemeinde des Kreises Santai der bezirksfreien Stadt Mianyang in der chinesischen Provinz Sichuan

 Le’an (Butuo) (乐安乡), Gemeinde des Kreises Butuo des Autonomen Bezirkes Liangshan in der chinesischen Provinz Sichuan
 Le’an (Nyagrong) (乐安乡), Gemeinde des Kreises Nyagrong des Autonomen Bezirkes Garzê in der chinesischen Provinz Sichuan

 Le’an (Guangrao) (乐安街道), Straßenviertel des Kreises Guangrao der bezirksfreien Stadt Dongying in der chinesischen Provinz Shandong